Montale (gemeente), een gemeente in Italië
Il Montale, een toren in San Marino